Вітряна вулиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вітряна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Вітряна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Вітряна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.

 Вітряна вулиця — зникла вулиця в місті Київ.

Вулиці